Ла Сијенега Пријета има више значења:

 Ла Сијенега Пријета (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Сијенега Пријета (Окампо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику